Lainbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaft:
 Lainbach (Gemeinde Landl), Ortschaft der Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark

Fließgewässer:
 Lainbach, unterster Abschnitt des linken Oberlaufstrangs Baumgartengraben des Halblechs im Waldgewann Sperbersau, Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lainbach (Gosaubach), rechter Zufluss vom Ressen des Gosaubachs (zum Hallstätter See) bei Mittertal, Gemeinde Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Lainbach (Isar) – zwei linke Zuflüsse der Isar in Bayern; flussabwärts:
 Lainbach (Isar, Mittenwald), Zufluss an der Husselmühle nach Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen; Abfluss des Lautersees
 Lainbach (Isar, Arzbach), Zufluss bei Arzbach, Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Lainbach (Kochelsee) oder Laingraben, östlicher Zufluss zum Kochelsee in Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lainbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach nahe Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lainbach (Ölschnitz), rechter Zufluss der Ölschnitz (zum Roten Main) vor Lehen, Gemeinde Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Laimbach
 Laingraben
 Leimbach
 Leinbach